DIN 127 er en DIN-standard for en fjederskive.

Kilde  
http://bolte.dk/fjederskiver-din-127-b/ 
DIN-standarder